Никола Э. Спалдин (Nicola A. Spaldin; род. 1969) — британский учёный-материаловед, специалист по мультиферроикам.
Член Лондонского королевского общества (2017) и иностранный член Национальной инженерной академии США (2019), доктор философии (1996), профессор ETH Zürich, а прежде Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Биография 
Выросла на севере Англии.
Окончила с отличием Кембриджский университет (бакалавр естественных наук, 1991). Затем направилась в Калифорнийский университет в Беркли, где в 1996 году получила степень доктора философии по теоретической химии. Являлась постдоком в Йельском университете, после чего на кафедре материаловедения Калифорнийского университета в Санта-Барбаре: ассистент-профессор, с 2002 года ассоциированный, в 2006—2010 гг. полный профессор. С 2011 года в ETH. Фелло Американского физического общества (2008),  (2011), Американской ассоциации содействия развитию науки (2013), почётный фелло кембриджского колледжа Черчилля (2018). Автор книги Magnetic materials; fundamentals and device applications (Cambridge University Press, 2003).

Награды и отличия 

 ONR () Young Investigator Award (2000)
 Distinguished Teaching Award Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (2001)
 Стипендия Слоуна (2002)
 , Калифорнийский университет в Беркли (2007)
 Премия Джеймса Макгруди за исследования в области новых материалов Американского физического общества (2010)
 Max Rössler Prize, ETH (2012)
 ERC Advanced Grant (2012)
 Thomson Reuters Highly Cited Researcher (2014—2016)
 ETH Zürich Golden Owl Award for Teaching Excellence (2014)
 American Physical Society Outstanding Referee (2014)
 Премия Кёрбера одноимённого фонда (2015)
 L'Oréal-UNESCO For Women in Science Award (2017)
 Mid-Career Researcher Award,  (2017)
  (2018)
  (2019)

Примечания

Литература 
 Lynnette Madsen (2016). Successful Women Ceramic and Glass Scientists and Engineers: 100 Inspirational Profiles.

Ссылки 
 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Женщины-учёные
Материаловеды
Иностранные члены Национальной инженерной академии США
Профессора Калифорнийского университета в Санта-Барбаре
Доктора философии по химии
Стипендиаты Слоуна